Влади́мир Каза́нский:
 Казанский, Владимир Борисович (1931—2022) — советский и российский химик; академик РАН.
 Казанский, Владимир Иванович — Георгиевский кавалер; подпоручик; 18 ноября 1916.